Grancher est un patronyme porté par :
 Jacques-Joseph Grancher (1843-1907), pédiatre français ;
 Marcel-Étienne Grancher (1898-1976) est un journaliste et écrivain français ;
 Philippe Grancher (1956-), guitariste, pianiste et chanteur de blues français ;
 Valéry Grancher (1967-), artiste plasticien.

Voir aussi 
 Le Square du Docteur Jacques-Joseph Grancher dans le  de Paris ;
 Les Éditions Grancher, éditeur parisien.
Homonymie de patronyme